

Населені пункти та їхні частини
 Машево — місто в Голеньовському повіті Західнопоморського воєводства
 Машево — гміна в Голеньовському повіті Західнопоморського воєводства
 Машево — гміна в Кросненському повіті Любуського воєводства
 Машево — село в гміні Машево Кросненського повіту Любуського воєводства
 Машево — село в гміні Дещно Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Машево — село в гміні Стара Біла Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Машево — осада в гміні Машево Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки